Вулканы  Японии — перечень действующих и потухших вулканов на территории Японии.

Легенда 
В списке указаны:

— Название вулкана (ороним); его тип; высота над уровнем моря; местоположение по координатам; ориентировочная или точная датировка последнего извержения.

Список

Хоккайдо

Хонсю

Острова Идзу

Кюсю

Остальные

Ссылки 
 

Япония